Раск има више значења:
 Округ Раск (Висконсин)
 Округ Раск (Тексас)
 Раск (Тексас)